

Localidades

Valea Lungă (Alba)
Valea Lungă (Dâmboviţa)

Desambiguações de topônimos